CLA steht für:
 CargoLogicAir, britische Frachtfluggesellschaft
 Carry-Lookahead Adder, Schaltung in der Digitaltechnik, siehe Paralleladdierer mit Übertragsvorausberechnung
 Centro de Lançamento de Alcântara, Raketenstartplatz in Brasilien
 Chinablau-Lactose-Agar, Nährmedium
 Conjugated Linoleic Acids, Gruppe von Fettsäuren, siehe Konjugierte Linolsäuren
 Mercedes-Benz CLA
 Contributor License Agreement, Vereinbarung zu Urheber- und Lizenzrechten v. a. im Open-Source-Bereich
 Comilla Airport (IATA-Code), Flughafen von Kumilla, Bangladesch

C.L.A. steht für:
 Codices Latini Antiquiores, Katalog lateinischer Handschriften

Clã steht für:
 Clã, portugiesische Popband

Clá steht für:
 João Scognamiglio Clá Dias (* 1939), brasilianischer Ordensgeistlicher

cla steht für:
 Ron (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache

Abkürzung